Колонија лас Паломас има више значења:

 Колонија лас Паломас (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија лас Паломас (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику